Die Dutch Open 2019 im Badminton fanden vom 8. bis zum 13. Oktober 2019 im Topsportcentrum in Almere statt.

Herreneinzel

Setzliste
 Sameer Verma (3. Runde)
 Rasmus Gemke (2. Runde)
 Mark Caljouw (2. Runde)
 Sourabh Varma (2. Runde)
 Thomas Rouxel (2. Runde)
 Victor Svendsen (3. Runde)
 Toby Penty (3. Runde)
 Lucas Corvée (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Line Kjærsfeldt (2. Runde)
 Kirsty Gilmour (1. Runde)
 Carolina Marín (zurückgezogen)
 Evgeniya Kosetskaya (Finale)
 Neslihan Yiğit (1. Runde)
 Zhang Yiman (Halbfinale)
 Yvonne Li (2. Runde)
 Pai Yu-Po(Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Liao Min-Chun / Su Ching-Heng (Halbfinale)
 Marcus Ellis / Chris Langridge (Viertelfinale)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (Finale)
 Lu Ching-Yao / Yang Po-Han (Viertelfinale)
Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Champions)
 Huang Kaixiang / Liu Cheng (Viertelfinale)
 Ou Xuanyi / Zhang Nan (Halbfinale)
 Jelle Maas / Robin Tabeling (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Champions)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (zurückgezogen)
 Ekaterina Bolotova / Alina Davletova (Halbfinale)
 Selena Piek / Cheryl Seinen (Viertelfinale)
 Chloe Birch / Lauren Smith (1. Runde)
 Émilie Lefel / Anne Tran (1. Runde)
 Delphine Delrue / Léa Palermo (Viertelfinale)
 Emma Karlsson / Johanna Magnusson (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Halbfinale)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Finale)
 Robin Tabeling / Selena Piek (Champions)
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (2. Runde)
 Rodion Alimov / Alina Davletova (1. Runde)
 Ben Lane / Jessica Pugh (1. Runde)
 Sam Magee / Chloe Magee (2. Runde)
 Marvin Seidel / Linda Efler (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2019
Badminton 2019
Badmintonwettbewerb in Almere